Brema tiene los siguientes significados:
 Bremen (ciudad), ciudad en Alemania.
 Bremen (estado), estado federado de Alemania, donde está ubicada la ciudad homónima.
 Brema (pez), varias especies de pez de agua dulce.

it:Brema